

Праздники и памятные дни

Национальные 
 :
 День основания Российского военно-морского флота
 День памяти жертв политических репрессий.
  — День Декларации словацкой нации.

Религиозные 
  Православие
  — Память политических репрессий;
  — память пророка Осии (820 год до н. э.);
  — память мучеников, бессребреников Космы и Дамиана Аравийских и братий их мучеников Леонтия, Анфима и Евтропия (287 или 303 годы);
  — память преподобномученика Андрея Критского (767 год);
  — воспоминание перенесения мощей праведного Лазаря Четверодневного, епископа Китийского (898 год);
  — память преподобного Антония Леохновского, Новгородского (1611 год);
  — память священномученика Неофита Любимова и Анатолия Ивановского, пресвитера, преподобномученика Иакинфа (Питателева) и Каллиста (Опарина) (1918 год);
  — память священномученика Александра (Щукина), архиепископа Семипалатинского (1937 год);
  — празднование иконы Божьей Матери, именуемой «Прежде Рождества и по Рождестве Дева» 1827 год;
  — празднование иконы Божьей Матери, именуемой «Избавительница».

События

До XX века 
 1696 — Боярская Дума по настоянию Петра I приняла решение о создании регулярного военно-морского флота России.
 1697 — в Рейсвейке подписан мирный договор между Францией и Священной Римской империей.
 1730 — обер-камергер Эрнст Иоганн Бирон награждён орденом Святого Андрея Первозванного.
 1888 — Джон Лауд получил патент на шариковую ручку.

XX век 
 1905 — Император Всероссийский Николай II подписал «Манифест 17 октября».
 1907 — русский физик Борис Розинг в ответ на поданную им 25 июля заявку получил патент № 18076 на «Способ электрической передачи изображений на расстояние», то есть телевидение.
 1915 — Персидская кампания: начало Хамаданской операции русской армией.
 1918 — Османская империя подписала соглашение о прекращении огня, положив конец Первой мировой войне на Ближнем Востоке.
 1920 — в Сиднее основана Коммунистическая партия Австралии.
 1937 — астероид Гермес приблизился к Земле на расстояние всего 780 тыс. км.
 1938 — в США, на радиостанции CBS состоялась трансляция радиоверсии фантастического романа Герберта Уэллса «Война миров», стилизованная под прямой репортаж с места событий. Многие американцы поверили в реальность событий, что вызвало невиданную панику. Режиссёром радиопостановки был Орсон Уэллс.
 1941
 Великая Отечественная война: начался первый штурм Севастополя.
 Вторая мировая война: Франклин Д. Рузвельт одобрил выделение 1 млрд долларов в качестве помощи Советскому Союзу.
 1954 — в северной части Бермудского треугольника исчез самолёт R7V-1 с 42 людьми на борту.
 1961 — СССР произвёл взрыв самой мощной бомбы в мировой истории: 58-мегатонная водородная бомба («Царь-бомба») была взорвана на полигоне на острове Новая Земля. Никита Хрущёв пошутил, что первоначально предполагалось взорвать 100-мегатонную бомбу, но заряд уменьшили, чтобы не побить все стёкла в Москве.
 1967 — впервые в космосе произведена автоматическая стыковка кораблей, это были аппараты серии «Космос» — «Космос-186» и «Космос-188», являвшиеся прототипами космического корабля Союз.
 1982 — ликвидирован Революционный совет Португалии.
 1990 — на Лубянской площади в Москве установлен Соловецкий камень в память о жертвах политических репрессий.
 1995 — второй референдум о независимости Квебека: 50,58 % проголосовавших высказались против выхода Квебека из состава Канады.
 1998 — в городе Гётеборг на молодёжной дискотеке вспыхнул пожар, от огня и дыма погибли 63 подростка.

XXI век 
 2001 — Вышел альбом «Invincible» — последний альбом Майкла Джексона перед его смертью.
 2006 — из Москвы в Санкт-Петербург вновь запущен ЭР200. Благодаря реконструкции линии Санкт-Петербург — Москва, время пути сократилось до 235 минут.
 2014 — Швеция стала первой страной ЕС, признавшей Государство Палестина
 2015 — пожар в клубе Colectiv в Бухаресте, 64 погибших.

Родились

До XIX века 
 1632 — Кристофер Рен (ум. 1723), английский архитектор, математик и астроном.
 1735 — Джон Адамс (ум. 1826), второй президент США (1797—1801).
 1741 — Ангелика Кауфман (ум. 1807), немецкая художница, график.
 1751 — Ричард Бринсли Шеридан (ум. 1816), англо-ирландский писатель и политик.
 1762 — Андре Шенье (казнён в 1794), французский поэт, журналист и политик.
 1787 — князь Алексей Орлов (ум. 1862), российский генерал, начальник III отделения (1845—1856), советник императоров Николая I и Александра II.

XIX век 
 1806 — Степан Шевырёв (ум. 1864), русский литературный критик, историк литературы, поэт.
 1817 — Герман Франц Мориц Копп (ум. 1892), немецкий химик.
 1839 — Альфред Сислей (ум. 1899), французский художник английского происхождения.
 1853 — Луиза Аббема (ум. 1927), французская художница, скульптор и дизайнер Прекрасной эпохи.
 1855 — Пётр Гнедич (ум. 1925), русский писатель, драматург, переводчик, историк искусства, театральный деятель.
 1861 — Эмиль Антуан Бурдель (ум. 1929), французский скульптор.
 1871 — Поль Валери (ум. 1945), французский поэт, эссеист, философ.
 1882 — Ханс Гюнтер фон Клюге (ум. 1944), немецкий военачальник, генерал-фельдмаршал нацистской Германии.
 1885 — Эзра Паунд (ум. 1972), американский поэт, переводчик, литературный критик.
 1887 — Георг Гейм (ум. 1912), немецкий поэт, писатель, драматург.
 1888 — Василий Морозов (ум. 1950), российский военачальник, генерал-майор, активный участник Белого движения на юге России.
 1895
 Герхард Домагк (ум. 1964), немецкий патолог и бактериолог, лауреат Нобелевской премии (1939).
 Диккинсон Ричардс (ум. 1973), кардиолог, член Национальной академии наук США, нобелевский лауреат (1956).
 1896 — Анатолий Новиков (ум. 1984), композитор, хоровой дирижёр, педагог, народный артист СССР.
 1899
 Андрей Костиков (ум. 1950), советский учёный-механик, конструктор ракетной техники.
 Надежда Мандельштам (ум. 1980), русская писательница, мемуаристка, лингвист, преподаватель, жена Осипа Мандельштама.

XX век 
 1902
 Мария Искьердо (ум. 1955), мексиканская художница.
 Семён Чуйков (ум. 1980), русский живописец, народный художник СССР.
 1906
 Андрей Тихонов (ум. 1993), советский математик и геофизик, академик, дважды Герой Социалистического Труда.
 Нино Фарина (погиб в 1966), итальянский автогонщик, первый чемпион мира в классе «Формула-1» (1950).
 1908 — Дмитрий Устинов (ум. 1984), советский военный и государственный деятель, Маршал Советского Союза, кавалер 11 орденов Ленина.
 1915 - Роберт Монро (ум. 1995), американский инженер радиовещания
 1917
 Анна Марли (при рожд. Бетулинская; ум. 2006), французская певица российского происхождения, автор песен.
 Николай Огарков (ум. 1994), начальник Генштаба Вооружённых Сил СССР (1977—1984), Маршал Советского Союза.
 Морис Трентиньян (ум. 2005), французский автогонщик, пилот «Формулы-1».
 1918 — Георгий Егоров (ум. 2008), начальник Главного штаба ВМФ СССР (1977—1991), адмирал флота, Герой Советского Союза.
 1920 — Вячеслав Кондратьев (покончил с собой в 1993), русский советский поэт, прозаик, художник-оформитель.
 1924 — Владимир Гуляев (ум. 1997), актёр театра и кино, заслуженный артист РСФСР.
 1931 — Джордже Марьянович (ум. 2021), сербский певец и композитор.
 1932 — Луи Маль (ум. 1995), французский кинорежиссёр, оператор, продюсер, сценарист.
 1936 — Полина Астахова (ум. 2005), советская гимнастка, 5-кратная олимпийская чемпионка. 
 1937 — Клод Лелуш, французский кинорежиссёр, сценарист, оператор, актёр, продюсер.
 1939 — Грейс Слик, американская рок-вокалистка и автор песен, участница Jefferson Airplane, Jefferson Starship и Starship.
 1941 — Рогволд Суховерко (ум. 2015), советский и российский актёр театра, кино и радио, мастер дубляжа.
 1944 — Константин Титов, российский политик и государственный деятель.
 1946 — Крис Слейд (наст. имя Кристофер Рис), британский рок-барабанщик.
 1953 — Александр Полещук, лётчик-космонавт РФ, Герой России.
 1957 — Александр Лазуткин, лётчик-космонавт РФ, Герой России.
 1958 — Елена Макарова, российская журналистка, режиссёр, телеведущая, продюсер.
 1960 — Диего Марадона (ум. 2020), аргентинский футболист и тренер, чемпион мира (1986).
 1961 — Ромуальд Макаренко, советский и российский актёр театра и кино, режиссёр, сценарист.
 1965 — Гэвин Россдэйл, британский певец и гитарист, основатель и лидер рок-группы «Bush».
 1981 — Иванка Трамп, фотомодель, писательница, дочь бывшего президента США Дональда Трампа.
 1986 — Томас Моргенштерн, австрийский прыгун на лыжах с трамплина, трёхкратный олимпийский чемпион.
 1987 — Екатерина Тудегешева, российская сноубордистка, двукратная чемпионка мира.
 1989 — Настя Люкин, американская гимнастка, олимпийская чемпионка (2008), 4-кратная чемпионка мира.
 1991 — Артемий Панарин, российский хоккеист, трёхкратный призёр чемпионатов мира.
 1996 — Девин Букер, американский баскетболист, олимпийский чемпион (2020).
 1998 — Кейл Макар, канадский хоккеист.

Скончались

До XIX века 
 1611 — Карл IX (р. 1550), король Швеции (1604—1611), из династии Васа.
 1654 — Император Го-Комё (р. 1633), 110-й император Японии (1643—1654).
 1739 — Леонтий Магницкий (фамилия при рожд. Теляшин; р. 1669), русский математик-педагог.
 1758 — Иван Черкасов (р. 1692), русский государственный деятель, тайный советник, барон, кабинет-секретарь Петра I, Екатерины I и Елизаветы Петровны.
 1760 — Христиан Людвиг Лисков (р. 1701), немецкий писатель-сатирик и дипломат.
 1787 — Фердинандо Галиани (р. 1728), итальянский экономист.

XIX век 
 1809 — Уильям Кавендиш-Бентинк, 3-й герцог Портлендский (р. 1738), 15-й и 20-й премьер-министр Великобритании (1783 и 1807—1809).
 1823 — Эдмунд Картрайт (р. 1743), английский изобретатель механического ткацкого станка.
 1824 — Чарльз Роберт Метьюрин (р. 1782), ирландский протестантский священник и писатель.
 1894 — Алексей Корзухин (р. 1835), русский живописец, академик ИАХ.
 1898 — Яков Полонский (р. 1819), русский поэт и прозаик.

XX век 
 1902 — Эжен Мюнц (р. 1845), французский историк искусства.
 1907 — Лидия Зиновьева-Аннибал (р. 1866), русская писательница.
 1909 — Арсений Введенский (р. 1844), русский литературный критик, библиограф, историк литературы.
 1910 — Анри Жан Дюнан (р. 1828), швейцарский филантроп, инициатор создания международного общества «Красный Крест», первый лауреат Нобелевской премии мира (1901).
 1923 — Никанор (в миру Николай Павлович Кудрявцев; р. 1884), архиерей Православной российской церкви, настоятель Никольского единоверческого монастыря.
 1928 — Владимир Грум-Гржимайло (р. 1864), российский и советский изобретатель, инженер-металлург, педагог, организатор производства.
 1953 — Имре Кальман (р. 1882), венгерский композитор, автор оперетт.
 1956 — Владимир Филатов (р. 1875), советский офтальмолог и хирург, академик АМН СССР.
 1959 — Джим Моллисон (р. 1905), шотландский лётчик, пионер авиации.
 1964 — Соломон Лурье (р. 1891), советский филолог-эллинист, историк античности и науки.
 1965 — Александр Степанов (р. 1892), русский советский писатель, автор эпопеи «Порт-Артур».
 1971
 Ольга Преображенская (р. 1881), русская советская актриса театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, педагог.
 Андрей Тутышкин (р. 1910), актёр, режиссёр, заслуженный артист РСФСР.
 1975 — Густав Герц (р. 1887), немецкий физик, измеривший энергию кванта, лауреат Нобелевской премии (1925).
 1977 — Густав Крклец (р. 1899), хорватский поэт, публицист, переводчик.
 1981 — Аркадий Первенцев (р. 1905), русский советский писатель, сценарист, драматург, публицист.
 1982 — Ирина Вильде (р. 1907), украинская советская писательница.
 1987 — Джозеф Кэмпбелл (р. 1904), американский исследователь мифологии, религиовед.
 1993 — Антанас Рамонас (р. 1947), литовский писатель-прозаик и эссеист.
 1994 — Михаил Львовский (р. 1919), советский поэт-песенник, сценарист, драматург.
 1995 — Константин Воинов (р. 1918), кинорежиссёр, сценарист, актёр, народный артист РСФСР.

XXI век 
 2002 — Хуан Антонио Бардем (р. 1922), испанский кинорежиссёр и сценарист.
 2008 — Валентин Бубукин (р. 1933), советский футболист, чемпион Европы (1960).
 2009 — Клод Леви-Стросс (р. 1908), французский антрополог и этнолог.
 2014 — Илья Рутберг (р. 1932), советский и российский актёр театра и кино, мим, театральный педагог.
 2018 — Давид Черкасский (р. 1931), советский и украинский режиссёр-мультипликатор.
 2020
 Месут Йылмаз (р. 1947), турецкий политик, премьер-министр Турции (1991, 1996 и 1997—1999).
 Нобби Стайлз (р. 1942), английский футболист, чемпион мира (1966), обладатель Кубка европейских чемпионов.
 Херб Эддерли (р. 1939), игрок в американский футбол на позиции корнербека.
 2021 — Игорь Кириллов (р. 1932), советский и российский диктор и телеведущий, народный артист СССР.

Приметы 
День Осия.
 Дай роздых лошади. Телегу на повети, в сараи втаскивали мужики.
 На Осия — колесо с осью до самой весны расстаются.
 «Быстро тает день — не привяжешь за плетень».
 «Плачет октябрь холодными слезами».

См. также

Примечания